Kolonia ist ein Ortsname:
 Kolonia, Stadt in den Föderierten Staaten von Mikronesien
 Orte in Polen:
 Kolonia (Świętajno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Grünwalde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Kolonia (Obrazów) im Powiat Sandomierski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Kolonia (Wilczyce) im Powiat Sandomierski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Kolonia (Bolesław) im Powiat Olkulski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Kolonia (Pomiechówek) im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Masowien
 Kolonia (Kartuzy) im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Wilhelmshuld, Kreis Karthaus, Westpreußen